Miejscowości w USA:
 Seaboard – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
Gminy w USA:
 Seaboard (ang. Seaboard Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton